Marathrum steht für:

 Marathrum (Gattung), eine Gattung der Podostemaceae
 Fenchel